

Geografia 
 Gip – comunità della Virginia Occidentale (Stati Uniti)

Sigle 
 Giudice per le indagini preliminari (o giudice istruttore penale)
 Gastric Inhibitory Peptide – peptide inibitorio gastrico, un ormone gastrointestinale

Aziende 
 GIP strategie commerciali
 Global Infrastructure Partners

Codici 
 gip – codice ISO 639-3 della lingua gimi
 GIP – codice valutario ISO 4217 della Sterlina di Gibilterra, valuta di Gibilterra

Fumetti 
 Gip – animaletto dalla quarta dimensione di Braccio di Ferro capace di predire il futuro e di diventare invisibile.

Altro 
 Gip – adattamento italiano del termine inglese jeep, veicolo da strada
 Gip – pseudonimo di Giampietro Cutrino, conduttore e autore televisivo italiano

Altri progetti